Un ninja est un guerrier-espion dans le Japon médiéval.

Ce mot peut également désigner :

Bandes dessinées 
 Les Tortues Ninja sont des séries de bande-dessinée d'où sont tirées des séries télévisées d'animations et des films.
 Ninja blanc, webcomic hebdomadaire.

Cinéma et télévision 
 L'implacable Ninja (Enter the Ninja), film réalisé par Menahem Golan sorti en 1981.
 La Revanche de Ninja (Revenge of the Ninja), film réalisé par Sam Firstenberg sorti en 1983.
 Ninja III, film réalisé par Sam Firstenberg sorti en 1984.
 American Warrior (American Ninja), film réalisé par Sam Firstenberg sorti en 1985.
 American Ninja (Nine Deaths of the Ninja), film réalisé par Emmett Alston sorti en 1985, à ne pas confondre avec le précédent.
 Ninja, film réalisé par Isaac Florentine sorti en 2009.
 Power Rangers : Ninja Steel,   saison de la série télévisée américaine Power Rangers diffusée en 2017.
 Tortues Ninja (homonymie), Les Tortues Ninja (série de films) (Tortues Ninja : Les Chevaliers d'écaille, Les Tortues Ninja, Les Tortues Ninja 3, Tortues Ninja : La Nouvelle Génération, série télévisée américaine diffusée en 1997, Ninja Turtles, film sorti en 2014).

Jeux vidéo 
 The Ninja, jeu vidéo développé par Sega.
 Fruit Ninja, jeu vidéo développé par Halfbrick.
 Naruto (Naruto: Clash of Ninja, Naruto: Clash of Ninja Revolution, Naruto: Ultimate Ninja 2, Bandai Namco Games, Naruto: Ultimate Ninja Heroes, Naruto: Rise of a Ninja, Naruto: Gekitō Ninja Taisen! 4).
 Ninja Gaiden, franchise de jeux vidéo (Ninja Gaiden Sigma, Yaiba: Ninja Gaiden Z).

Montagnes russes 
 Ninja (Six Flags Magic Mountain), parc Six Flags Magic Mountain.
 Ninja (Six Flags Over Georgia), parc Six Flags Over Georgia.
 The Ninja (Six Flags St. Louis), parc Six Flags St. Louis.

Militaires 
 Ninja (Congo), est combattant rebelle du Congo-Brazzaville.
 Groupement d'intervention spécial.

Musique 
 Ninja, une chanson de l'album du groupe Europe, The Final Countdown.
 Ninja, une chanson de Jay Chou.
 Ninja Tune, un label indépendant de musique électronique.

Véhicules 
 Plusieurs modèles de la marque Kawasaki, par exemple les Ninja 6 et Ninja 10.
 Ninja, marque française de pots d'échappement notamment pour cyclomoteurs et scooters.

Divers 
 Ninja rocks, tessons de céramique de bougies d'allumage, qui peut briser le verre automobile avec peu de bruit.
 Ninja pour « no-income, no-job, no-asset » ; terme anglais donné aux ménages les plus modestes désireux d'avoir recours au crédit subprime.
 Ninja, pseudonyme de Tyler Blevins, un streamer et youtuber américain.
Ninja, pseudonyme de Watkin Tudor Jones, un rappeur sud-africain.
 Ninja, logiciel de construction.